est une expression anglaise signifiant « ma génération ». Elle peut faire référence à :

Série télévisée 

 My Generation, série télévisée américaine diffusée du  au  sur .

Cinéma 

 , titre anglais de La mia generazione, film italien de Wilma Labate sorti en 1996 ;
 , film américain de Barbara Kopple sorti en 2000 ;
 My Generation, court métrage d'animation français de Ludovic Houplain (2019).

Musique 

 , album de  sorti le  ;
 , chanson-titre de cet album ;
 , chanson de Limp Bizkit présente sur l'album  sorti le .